Константи́н Фёдорович Юо́н () — русский и советский -живописец, мастер пейзажа, , теоретик искусства, , профессор. Академик АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1950). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943).

Биография

Происхождение и семья 
Родился  в Москве, в германо-швейцарской семье. Отец — служащий страховой компании, позже — её директор; мать — музыкант-любитель.

До революции 

С 1892 по 1898 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его преподавателями были такие мастера, как К. А. Савицкий, А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин.

По окончании училища два года работал в мастерской В. А. Серова. Затем основал собственную студию, в которой преподавал с 1900 по 1917 совместно с И. О. Дудиным. Его учениками были, в частности, А. В. Куприн, В. А. Фаворский, В. И. Мухина, братья Веснины, В. А. Ватагин, Н. Д. Колли, А. В. Грищенко, М. Г. Ройтер, Н. Терпсихоров, Ю. А. Бахрушин, Р. Фальк.

В 1903 году стал одним из организаторов Союза русских художников. Также входил в число участников объединения «Мир искусства».

С 1907 года работал в области театральной декорации, в частности, занимался оформлением постановки оперы «Борис Годунов» в Париже, в рамках «Русских сезонов» С. П. Дягилева.

До революции основной темой творчества были выполненные в особой манере, пронизанные светом пейзажи русских городов (Москвы, Сергиева Посада, Нижнего Новгорода и других), с широкой перспективой, изображением церквей, женщин в народных костюмах, примет традиционного русского быта.

Большой известностью пользуется, например, картина «Купола и ласточки. Успенский собор Троице-Сергиевой лавры» (1921 г.). Это панорамный пейзаж, написанный с колокольни собора ясным летним вечером, на закате. Под ласковым небом благоденствует земля, и на переднем плане сияют освещённые солнцем купола с золотыми узорчатыми крестами. Сам мотив не только очень эффектен, но и символизирует значительную культурную и историческую роль церкви.

После революции 

После революции остался в России. В качестве отклика на революционные события им было создано полотно «Новая планета», трактовки которого искусствоведами варьируются вплоть до полной противоположности. В советское время считалось, что художник изобразил на нём «космосозидающее значение Великой Октябрьской социалистической революции». В современной России оно воспроизводилось, в частности, на обложке книги Ивана Шмелёва «Солнце мёртвых», описывающей Красный террор в Крыму.

В другой «космической» картине «Люди» (1923) речь также идёт о созидании нового мира.

В 1925 году стал членом Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1923 году выполнил картину «Парад Красной армии».

С 1948 по 1950 годы был директором Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств АХ СССР. Помимо работы в живописном жанре, он продолжал заниматься оформлением театральных постановок, а также графикой.

С 1952 по 1955 годы преподавал в качестве профессора в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, а также в ряде других учебных заведений (Институт имени И.Е. Репина в Ленинграде, Заочный народный университет искусств в Москве).

С 1957 года был первым секретарём правления СХ СССР.

В 1951 году вступил в ВКП(б).

Умер 11 апреля 1958 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

Семья 

 Жена — Клавдия Алексеевна (1883-1965), 
 Сын — Борис Константинович (1902-1917),
 Сын — Игорь Константинович (1904-1932),
 Брат — Павел Фёдорович Юон (1872—1940), композитор, музыкальный педагог, профессор Берлинской консерватории, после революции остался в Германии, откуда, после прихода к власти Адольфа Гитлера, эмигрировал на историческую родину, в Швейцарию, где и умер.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1926)
 Народный художник РСФСР (1945)
 Народный художник СССР (1950)
 Сталинская премия первой степени (1943) — за многолетние выдающиеся достижения в искусстве
 Орден Ленина (1945)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1943, 1955)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Основные произведения 

 «Русская зима. Лигачёво», 1947 Третьяковская галерея
 «К Троице. Март», 1903, ГТГ
 «Голубой куст», 1907, ГТГ
 «Весенний солнечный день», 1910, ГРМ
 «Весенний вечер. Ростов Великий», 1906, Серпуховский историко-художественный музей (СИХМ)
 «Сергиевский Посад», 1911, написана из окна Старой Лаврской гостиницы. В коллекции ЦАК МПДА.
 «Волшебница-зима», 1912
 «Мартовское солнце», 1915, ГТГ
 «Купола и ласточки», 1921, ГТГ
 «Новая планета», 1921, ГТГ
 «Подмосковная молодёжь», 1926; ГРМ
 «Перед вступлением в Кремль в 1917 году. Троицкие ворота», 1927. ГЦМСИР.
 «Первые колхозницы. В лучах солнца», 1928, ГТГ
 «Москва салютует», 1945
 «Раскрытое окно», 1947, ГТГ
 «Штурм Кремля в 1917 году» 1947, ГТГ
 «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года», 1949, ГТГ
 «Утро индустриальной Москвы», 1949, ГТГ
 «Конец зимы. Полдень», 1929, ГТГ

Оформление театральных спектаклей 
 опера «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, 1912-13, Театр Елисейских полей, Париж, антреприза С. П. Дягилева
 пьеса «Ревизор» Н. В. Гоголя, 1921, МХАТ
 пьеса «Сердце не камень» А. Н. Островского, 1923, Малый театр
 пьеса «Бешеные деньги» А. Н. Островского, 1933, Малый театр
 пьеса «Егор Булычов и другие» М. Горького, 1934, МХАТ
 опера «Хованщина» М. П. Мусоргского, 1940, Большой театр, Москва
 пьеса «Волки и овцы» А. Н. Островского, 1944, Малый театр
 пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского, 1951, Малый театр.

Художник кинофильмов 
 Иван Никулин — русский матрос, 1944

Художник мультфильмов 
 Каштанка, 1952

Библиография 
 Москва в моем творчестве. М., 1958;
 Об искусстве. Тома 1-2. М., 1959.

Ученики и последователи 
 Иванов, Герасим Петрович (1918—2012)
 Кручёных, Алексей Елисеевич (1886—1968)
 Меламуд, Шая Ноевич (1911—1993)
 Попова, Любовь Сергеевна (1889—1924)
 Розанова, Ольга Владимировна (1886—1918)
 Скулме, Отто (1889—1967)
 Степанова, Варвара Фёдоровна (1894—1958)
 Страхов, Андрей Александрович (1925—1990)
 Удальцова, Надежда Андреевна (1886—1961)
 Фалилеев, Вадим Дмитриевич (1879—1950)
 Фальк, Роберт Рафаилович (1886—1958)
и другие.

Память 
На московском доме, в котором он жил и работал (Улица Земляной Вал, 14—16), установлена мемориальная доска.

К. Ф. Юон в филателии

Примечания

Литература 
 Апушкин Я. В. К. Ф. Юон, М., 1936;
 Третьяков Н. К. Ф. Юон, М., 1957;
 К. Ф. Юон. Человек, художник, общественный деятель. Педагог. [Каталог-сборник], М., 1968;
 Нордштейн Т. Константин Юон. Альбом. Л., 1972;
 Ромашкова Л. Константин Юон. Альбом. М., 1973;
 К. Ф. Юон. Столетие со дня рождения, 1875—1975, М., 1976.
  (в пер.)
 Осмоловский Ю. К. Ф. Юон. М., 1983.

Ссылки 
 
 

Художники-соцреалисты России
Художники-соцреалисты СССР
Художники объединения «Мир искусства»
Союз русских художников
Действительные члены Академии художеств СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Театральные художники СССР
Театральные художники России
Оперные сценографы
Члены КПСС
Члены Союза художников СССР
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Преподаватели ЗНУИ
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств
Преподаватели МГХИ им. Сурикова
Художники-педагоги
Ассоциация художников революционной России
Похороненные на Новодевичьем кладбище